Primavesi ist der Familienname folgender Personen:

 Ana Maria Primavesi (1920–2020), brasilianische Agronomin 
 Anne Primavesi (* 1934), irische Theologin, Vertreterin der Ökotheologie
 Antonio Primavesi (1857–1915), Schweizer Anwalt, Richter, Politiker, Tessiner Grossrat und Staatsrat 
 Eduard Primavesi (1872–1942), österreichischer General
 Eugenie "Mäda" Primavesi (1874–1962), österreichische Schauspielerin
 Johann Georg Primavesi (1774–1855), deutscher Maler
 Oliver Primavesi (* 1961), deutscher Altphilologe
 Oskar Primavesi (1874–1952), österreichischer Elektromaschinenbauer und Hochschullehrer
 Otto Primavesi (1868–1926), österreichischer Bankier, Industrieller und Mäzen 
 Robert Primavesi (1854–1926), österreichischer Unternehmer und Parlamentsabgeordneter

Siehe auch:
 Villa Primavesi, Jugendstilbau in Wien-Hietzing